Шише́, Шіше () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний захід від Парижа, 60 км на північний захід від Пуатьє, 55 км на північ від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 629 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1551,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шише на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шише на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр